Chochołów ist der Name folgender Orte:
 Chochołów (Czarny Dunajec), in der Woiwodschaft Kleinpolen im Powiat Nowosądecki in der Gmina Czarny Dunajec
 Chochołów (Żychlin), in der Woiwodschaft Łódź im Powiat Kutnowski in der Gmina Żychlin